Minshall ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Minshall (* 1941), trinidadischer Kostümdesigner und Choreograf
 William Edwin Minshall (1911–1990), US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei)